Карансе́беш (, , ) — город в составе жудеца Караш-Северин, в исторической области Банат, в Румынии. Является центром Карансебешской епархии Румынской православной церкви. С 1865 года в городе действует Карансебешская духовная семинария.

История 
Предполагается, что в 1788 году у местечка произошла странная битва, участниками которой были пьяные австрийские солдаты. Причиной тому стала пьяная драка нескольких солдат, а последствия усугубили раздавшиеся в разгар битвы крики о приближении турок. В ходе битвы на поле, якобы, остались лежать убитыми и ранеными 10 тысяч солдат, а турецкие войска подошли только спустя два дня. Однако, масштабы и самая реальность этого события продолжает оставаться спорной, в т.ч. потому, что первые сведения о сражении, способные считаться сколь-либо научно-достоверными появились более 40 лет спустя.

Примечания

Топографические карты 
 

Караш-Северин (жудец)
 
Города Румынии